Вейланд:

 Вейланд, Рита Вольдемаровна — советский организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Вейланд-Шульц, Кристап Кристапович (1885—1987) — российский атлет, артист цирка и спортсмен, борец, тренер.

См. также 
 Велунд — персонаж мифов и литературы Европы.
 Weyland-Yutani Corporation — вымышленная транснациональная корпорация из серии фантастических фильмов про Чужого. 
 Wayland — графическая подсистема в Linux